Als Rapallovertrag werden zwei Vertragsschlüsse bezeichnet:
 der Vertrag vom 12. November 1920 über Grenzfragen zwischen Italien und dem späteren Königreich Jugoslawien, siehe Grenzvertrag von Rapallo
 der weitaus bekanntere Vertrag vom 16. April 1922 zwischen Deutschland und Russland über Reparationenverzicht und diplomatische Beziehungen, siehe Vertrag von Rapallo.